Damkarko peut désigner plusieurs localités distinctes et indépendantes dans le département de Bouroum au Burkina Faso :
 Le village de Damkarko, composé des entités ou quartiers (très distants l'un de l'autre) de Damkarko-Birgui (proche de Retkoulga) et de Damkarko I (proche de Bouroum).
 Le village de Damkarko II, et son quartier central de Damkarko-Daga situé au sud du département.